Wheatley ist Ortsname von

 Wheatley (Arkansas), USA
 Wheatley (Ontario), Kanada
 Wheatley (Oxfordshire), Großbritannien

Personen:
 Ben Wheatley (* 1972), britischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Dennis Wheatley (1897–1977), britischer Schriftsteller
 Greg Wheatley (1882–1961), australischer Mittelstreckenläufer

 Melvin E. Wheatley Jr. (1915–2009), US-amerikanischer Bischof
 Paul Wheatley (1921–1999), britisch-US-amerikanischer Geograph
 Peter Wheatley (* 1947), anglikanischer Bischof in London
 Phillis Wheatley (um 1753–1784), afroamerikanische Dichterin
 Terry Wheatley (* 1960), kanadische Hockeyspielerin 
 Tim Wheatley († 2009), US-amerikanischer Journalist und Redakteur
 Willard Wheatley (1915–1997), Chief Minister der Britischen Jungferninseln

Wheatley steht weiterhin für:

 kugelförmiger Roboter im Valve-Computerspiel, siehe Portal 2

Siehe auch:
 Wheatley-Trichrom-Färbung, histologische Trichrom-Färbungsmethode